

Сутяга — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Сутяга — присілок, Котельницький район, Кіровська область